Појам Ода радости може да се односи на:

 Ода радости, песма Фридриха Шилера
 тема из Девете симфоније Лудвига ван Бетовена у коју је укомпонована Шилерова песма
 Европска химна, химна Савета Европе и Европске уније, базирана на поменутом Бетовеновом делу
 Ode to Joy, албум канадског инди рок бенда The Deadly Snakes